St Teilo’s Church ist der Name folgender Kirchen in Wales:

 St Teilo’s Church (Llandeloy), Kirche in Pembrokeshire
 St Teilo’s Church (Llantilio Pertholey), Kirche in Monmouthshire
 St Teilo’s Church (Llantilio Crossenny), Kirche in Monmouthshire